Felipe Maluhy (Campina Grande, ) es un piloto brasileño de automovilismo de velocidad. Compitió en Stock Car Brasil desde 2001 hasta 2012, donde ganó una carrera.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa Endurance Series

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Brasil
Nacidos en São Paulo
Pilotos de Peugeot en Súper TC2000
Pilotos de Stock Car Brasil
Pilotos del Campeonato Sudamericano de Superturismos
Pilotos de Renault en Turismo Competición 2000
Pilotos de Fiat en Turismo Competición 2000